BXS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Borrego Springs (Stati Uniti)